Nylon steht für:
 einen Handelsnamen für Polyamid, siehe Polyamide#Nylon
 eine ehemalige Band aus Berlin, siehe Nylon (Band)

Siehe auch:
 Neylon